Nebenwirkung oder Nebeneffekt bezeichnet

 allgemein eine unerwartete oder unerwünschte Wirkung
 in der Medizin unerwünschte Wirkungen bei Arzneimitteln, siehe Nebenwirkung
 in der Informatik auch Seiteneffekt genannt, eine (ggf. auch beabsichtigte) zusätzliche Wirkungen einer Funktion oder Operation, siehe Wirkung (Informatik)
 in der Chemie ein sogenannter Dreckeffekt, bei der unbeabsichtigt vorhandene Stoffe oder Reaktionsbedingungen zu neuen Effekten führen können.